IE est un sigle, qui signifie :
 indo-européen ;
 Intelligence économique, une activité de production de connaissances servant les buts économiques et stratégiques d’une organisation ;
 l’Internat d’excellence est un programme gouvernemental français mis en place par le ministère de l'Éducation nationale à partir de 2008 ;
 Internationale de l’éducation, une organisation syndicale mondiale de l’éducation ;
 Internet Explorer, le navigateur web de Microsoft ;
 Instituto de Empresa, école de commerce espagnole ;
 Intelligence émotionnelle, capacité à utiliser les émotions et les sentiments.

IE est un code, qui signifie :
 Irlande, selon la liste des domaines de premier niveau : .ie.
 l'occidental (langue construite), selon la norme ISO 639 des codes des langues.

Ie peut faire référence à :
 Ie, une île japonaise appartenant à l’archipel des îles Ryū-Kyū ;
 ie, système familial japonais.

i.e. peut faire référence à :
 , en latin,

Ie ou D'ie  
 Japon :
 Ie, anciennes maisons de commerce
 Ie,  village du district de Kunigami
 Pays-Bas :
 la Die, près de Alkmaar
 la Die, près de Akersloot
 la Diem, près de Diemen
 le Ransdorper Die, près de Ransdorp
 Pays-Bas / Frise
 Dokkumer Ie, en Dantumadiel

Code